11e Leger (Wehrmacht)  - Duitse legereenheid
 11e Leger (Italië) - Italiaanse legereenheid
 11e Leger (Japan) - Japanse legereenheid